Tekos (Rusland), een dorp in Rusland aan de Zwarte Zee
 Tekos (tijdschrift), een tijdschrift van de Deltastichting
 Teko (volk), ook bekend als Émérillons, een inheems volk in Frans-Guyana